''Detta är en lista över militära fartygstyper.

A
Amfibiefartyg

B
Bevakningsbåt

F
Fickslagskepp
Flygplanskryssare
Fregatt

H
Hangarfartyg
Hydrofonbojfartyg

J
Jagare

K
Kanonbåt
Korvett
Kryssare
Kustkorvett

L
Landstigningsfartyg
Linjeskepp

M
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitor
Motortorpedbåt

P
Pansarkryssare
Pansarskepp
Patrullbåt

R
Regalskepp
Robotbåt

S
Skärgårdsfregatt
Slagskepp
Slagkryssare
Stridsbåt

T
Torpedbåt
Trängfartyg

U
Ubåt
Ubåtsräddningsfarkost
Ubåtsbärgningsfartyg

V
Vedettbåt

Militära fartygstyper
Fartygstyper
Örlogsfartyg